Dossey steht für:
 Dossey (Dorf), Dorf in Niger

Personen:
 Ibrahim Dossey (1972–2008), ghanaischer Fußballspieler
 Larry Dossey (* 1940), US-amerikanischer Arzt und Autor